St John’s Wood (dzielnica)
 St John’s Wood (stacja metra)